El término naturaleza muerta puede referirse:

a un bodegón, un tema pictórico/artístico;
a Naturaleza muerta, una canción del grupo musical español Mecano (1991);
a Naturaleza muerta, una canción del grupo musical español Danza Invisible (1990);
a Naturaleza muerta, un cuadro del pintor mexicano Rufino Tamayo;
a Naturaleza muerta, un álbum del grupo musical español Fangoria (2001);
a Naturaleza muerta, una película mexicana realizada en el año 2003;
a Naturaleza muerta, una novela de la escritora canadiense Louise Penny (2005);
a Naturaleza muerta, una película china dirigida por Jia Zhangke;
a Naturaleza muerta, una película argentina de 2015;
a Naturaleza muerta, un disco del grupo musical argentino O'Connor (2008);
a Naturaleza muerta, una novela negra de Douglas Preston y Lincoln Child;
a Naturaleza muerta, una canción de Gustavo Cerati del disco Fuerza Natural (2009);
a Naturaleza muerta, una serie de televisión argentina (2021);
a Naturaleza muerta II, una obra de Julio González conservada en el MNAC
a Naturaleza muerta con Biblia, cuadro de Vincent van Gogh de 1885.